Pictures at an Exhibition – album di Emerson, Lake & Palmer
Pictures at an Exhibition – DVD di Emerson, Lake & Palmer
Pictures at an Exhibition – album dei Mekong Delta